Wygnanów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wygnanów, un village de la gmina d'Opoczno dans la voïvodie de Łódź
 Wygnanów, un village de la gmina de Sławno dans la voïvodie de Łódź
 Wygnanów, un village de la voïvodie de Lublin
 Wygnanów, un village de la voïvodie de Mazovie
 Wygnanów, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Wygnanów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix